Иосиф Равич:
 Равич, Иосиф Ипполитович (1822—1875) — русский ветеринар, действительный статский советник.
 Равич, Иосиф Соломонович (1910—1999) — заместитель министра связи СССР, лауреат Ленинской премии.